JP o jp puede referirse a:
 Juventud Peronista, sector juvenil del peronismo y del Partido Justicialista.
 Japón, por su código ISO 3166.
 .jp, dominio superior geográfico de Japón.
 ISO 3166-2:JP, códigos ISO 3166-2 para Japón y sus 47 prefecturas.
 Idioma japonés.
 Escritura japonesa.
 Juez de paz, órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en el ámbito local.
 JP Racing, escudería argentina.
 J. P. Morgan, empresario, banquero, y coleccionista de arte estadounidense. 
 JP Morgan Chase, empresa financiera.
 Motor de reacción, del inglés jet propulsion.
 Jurasic Park, saga literaria y cinematográfica.
 junction point, característica del sistema de archivos NTFS en su versión 3.0 o posterior.
 Judas Priest, banda británica de Heavy Metal.
 Adria Airways, por su código IATA.